Báthori oder Bathori ist der Familienname folgender Personen:

 Jane Bathori (eigentl. Jeanne-Marie Berthier; 1877–1970), französische Sängerin
 Ștefan Bathori († 2010), rumänischer Fußballspieler
 Stephan Báthory von Ecsed (ungarisch: Báthori István) (1430–1493), Woiwode von Siebenbürgen

Siehe auch:
 Bathory, Batory, Bátori, Báthory